Национа́льная футбо́льная ли́га:
 Национальная футбольная лига — профессиональная лига американского футбола в США
 Национальная футбольная лига (Австралия) — высший дивизион чемпионата Австралии по футболу с 1977 по 2004 годы
 Национальная футбольная лига (Индия)  — полупрофессиональная футбольная лига Индии с 1996 по 2007 годы (См. Чемпионат Индии по футболу)

См. также 
 Футбольная национальная лига